Plusieurs sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Sirène, d'après la créature mythologique du même nom :

 la , navire de tête de la , construite au début du  ;
 la , navire de tête de la , construite entre 1925 et 1927.
 la , sous-marin de fabrication britannique (ex-HMS Spiteful (P227)) prêté par le Royaume-Uni à la France de 1952 à 1958.
 la , sous-marin de classe Daphné, en service de 1970 à 1996.

Nom de bateau de la Marine française